Lakeville (Connecticut)
 Lakeville (Indiana)
 Lakeville (Maine)
 Lakeville (Massachusetts)
 Lakeville (Minnesota)